Yatsuka – città giapponese nell'ex distretto di Yatsuka, soppresso dal 2011 e inglobato nella municipalità di Matsue (prefettura di Shimane)
 Yatsuka – città giapponese nel distretto di Maniwa, all'interno della prefettura di Okayama, dal 2005 riunita ad altre città e villaggi circostanti a formare la città di Maniwa
 Stazione di Yatsuka – stazione ferroviaria della città giapponese di Sōka, nella prefettura di Saitama
 7097 Yatsuka – asteroide della fascia principale